John Negrin (né le  à West Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après cinq saisons passées dans la Ligue de hockey de l'Ouest, il devint professionnel au terme de la saison 2008-2009 en jouant trois parties avec les Flames de Calgary dans la Ligue nationale de hockey. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2007 et 2008.

Il débuta la saison suivante avec le club-école des Flames, le Heat d'Abbotsford de la Ligue américaine de hockey.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 ||Flyers de North Delta ||PIJHL ||45 ||3 ||12 ||15 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Ice de Kootenay ||LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Ice de Kootenay ||LHOu ||55 ||3 ||7 ||10 ||48 ||6 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2006-2007 ||Ice de Kootenay ||LHOu ||44 ||1 ||15 ||16 ||57 ||7 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2007-2008 ||Ice de Kootenay ||LHOu ||71 ||1 ||41 ||42 ||68 ||10 ||1 ||1 ||2 ||8
|- 
|2008-2009 ||Ice de Kootenay ||LHOu ||38 ||5 ||26 ||31 ||27 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2008-2009 || Broncos de Swift Current ||LHOu ||25 ||3 ||15 ||18 ||22 ||7 ||2 ||4 ||6 ||8
|-
|2008-2009 ||Flames de Calgary ||LNH ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Heat d'Abbotsford ||LAH ||45 ||5 ||10 ||15 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Heat d'Abbotsford ||LAH ||24 ||0 ||6 ||6 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Heat d'Abbotsford || LAH || 26 || 0 || 1 || 1 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 9 || 1 || 5 || 6 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 ||IceCaps de Saint-Jean || LAH || 14 || 0 || 3 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 44|| 2|| 7|| 9|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Wolves de Chicago || LAH || 1|| 0 || 1 || 1 || 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Monsters du lac Érié || LAH || 17|| 2|| 2|| 4|| 19|| - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 ||Comets d'Utica ||LAH || 16 || 0 || 1 || 1 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Comets d'Utica || LAH || 35 || 0 || 3 || 3 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 5 || 0 || 3 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Comets d'Utica || LAH || 58 || 1 || 10 || 11 || 22 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || Comets d'Utica || LAH || 22 || 0 || 5 || 5 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Lørenskog IK || GET-ligaen || 24 || 2 || 13 || 15 || 12 || 4 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2018-2019 || MAC Újbuda  || Extraliga Slovaque || 35 || 4 || 8 || 12 || 30 || 8 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2019-2020 || Manchester Storm || EIHL || 24 || 0 || 7 || 7 || 8 || - || - || - || - || -

Internationales 

|2007 ||align="left"| Canada U18 ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"|

Notes et références  

Naissance en mars 1989
Naissance dans le district régional du Grand Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Défenseur de hockey sur glace